Can Vilardell, nucli de població del municipi d'Argentona, al Maresme
 Vilardell (Sant Celoni), nucli de població del municipi de Sant Celoni, al Vallès Oriental
 Vilardell (Terrassa), barri de l'est de Terrassa, al Vallès Occidental
 Vilardell (Vilademuls), nucli de població del municipi de Vilademuls, al Pla de l'Estany
 El Vilardell (Castellcir), masia del terme municipal de Castellcir, al Moianès
 Vilardell (Lladurs), masia dins el municipi de Lladurs, al Solsonès
 Vilardell (les Llosses), masia dins el municipi de les Llosses, al Ripollès
 el Vilardell (Muntanyola), masia dins el municipi de Muntanyola, a Osona
 Vilardell (la Pobla de Lillet), masia dins el municipi de la Pobla de Lillet, al Berguedà
 Vilardell (la Quar), masia dins el municipi de la Quar, al Berguedà
 Vilardell (Ribes de Freser), masia dins el municipi de Ribes de Freser, al Ripollès
 Vilardell (Sant Vicenç de Torelló), masia dins el municipi de Sant Vicenç de Torelló, a Osona
 Rasa de Vilardell, curs d'aigua tributari per la dreta del Riard, al Solsonès
 Riera de Vilardell, curs d'aigua tributari per l'esquerra de la riera de les Llosses, al Ripollès
 Torrent de Vilardell, curs d'aigua tributari per la dreta de la riera de Merlès, al Berguedà
 Torrent de Vilardell (Vallès Oriental), curs d'aigua tributari per l'esquerra de la Tordera, al Vallès Oriental